Ян Чжу (), Ян-цзы, Ян Цзыцзюй, Ян Шэн; около 440 до н. э. — 360 до н. э. — древнекитайский философ, противник конфуцианства.

Жизнь и взгляды 
Считается представителем раннего даосизма. Сведений о его жизни и учении крайне мало. Время его жизни относят ко второй половине пятого века до н. э. и первой половине четвёртого века до н. э. Есть сведения, что он много путешествовал по различным царствам древнего Китая и его взгляды пользовались широкой известностью. Имел большое количество учеников.

Свидетельства о нём и его учении встречаются в «Мэн-цзы», «Чжуан-цзы», «Хань Фэй-цзы», «Люй ши чунь цю» и «Хуайнань-цзы». Основным источником для реконструкции взглядов мыслителя является названная именем философа глава в трактате «Ле-цзы». Однако достоверность содержащихся в ней сведений некоторыми учеными ставится под сомнение.

Обычно взгляды Ян Чжу характеризуют как атеизм, материализм и крайний гедонизм. Ян Чжу отвергал существование целенаправленной «воли Неба». Проповедовал наслаждение жизнью. Считал бесполезной деятельность совершенномудрых властителей древности и самого Конфуция.

Крайний гедонизм Ян Чжу издавна противопоставляется альтруизму Мо-цзы. Мэн-цзы говорил: «Ян-цзы берёт призывом: „Все для меня!“ Но для блага Поднебесной он не сделает даже того, чтобы вырвать у себя хоть один волосок. Мо-цзы учит совмещать любовь ко всем: к родным и чужим. Для блага Поднебесной он пойдёт даже на то, что отдаст себя целиком с головы до пят» («Мэн-цзы» XIII. 26). Взгляды Ян Чжу часто сопоставляют с этикой Эпикура и гедонизмом Аристиппа. По мнению Ф. С. Быкова «Известные моменты гедонизма в учении Ян Чжу позволяют говорить об определённой общности его взглядов с построениями древнеиндийской философской школы чарвака или локаята». Некоторые ученые считают, что интерпретация Ян Чжу как крайнего гедониста является искажением подлинных взглядов древнекитайского мыслителя.
В главе «Ян Чжу» трактата «Ле-цзы» есть следующий эпизод: «Цинь-цзы спросил Ян Чжу: „Если бы вы могли спасти Поднебесную, выдернув один-единственный волосок из своего тела, вы бы сделали это?“ Ян Чжу ответил: „Поднебесную нельзя спасти одним волоском“. Цинь-цзы сказал: „Но если бы это было воз­можно, отдали бы вы его?“ Ян Чжу ничего не ответил. Тогда Цинь-цзы вышел и рассказал об этом Мэн-Сунь Яну. Тот сказал: „Ты не понимаешь замыслов Учителя. Я объясню тебе. Если бы, оторвав кусок своей кожи, ты бы получил десять тысяч золотых, сделал бы ты это?“ Цинь-цзы сказал: „Да“. Мэн-Сунь Ян продолжал: „Если тебе отрезали одну из конечностей и ты бы получил за это целое государство, согласился бы ты?“ Цинь-цзы молчал какое-то время. Тогда Мэн-Сунь Ян сказал: „Волос не имеет значения в сравнении с кожей. Кусок кожи не имеет значения в сравнении с конечностью. Но множество волос, собранных вместе, так же важны, как и кусок кожи. Множество кусков кожи, собранных вместе, так же важны, как и конечности. Один волос — одна из десяти тысяч частей тела. Как же можно пренебречь им?“.»
В той же главе «Ле-цзы» Ян Чжу говорит: «Древние не отдали бы волоса, если бы, нанеся ему вред, они смогли принести выгоду Поднебесной. Если бы им предложили взять в руки управление Поднебесной, они бы не взяли его. Если каждый откажется выдернуть даже один волосок и каждый откажется взять Поднебесную как награду, в Поднебесной будет идеальный порядок» [Фэн Ю-лань, «Краткая история китайской философии», с. 85].

Литература 

 Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С.522-523. ISBN 5-244-00757-2
 Петров А. А. Ян Чжу — вольнодумец Древнего Китая. // Советское востоковедение. М.-Л., 1940.
 Ян Хин-шун, А. Д. Донобаев. Этические концепции Конфуция и Ян Чжу. // Десятая научная конференция «Общество и государство в Китае» Ч.I . М., 1979. C. 195—206.
 Лукьянов А. Ян Чжу как философ: Между даосизмом и конфуцианством // Проблемы Дальнего Востока. М., 2001. № 2. С. 139—151.
 Быков Ф. С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966. С. 136.
 Титов А. Л. Философия жизни и эвдемонизм Ян Чжу //Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 5. С. 149—154.
 Демин Р. Н. Две формы гедонизма: Гегесий Киренский и древнекитайский философ Ян Чжу / Сборник материалов XXVII научной конференции «Универсум Платоновской мысли»: «Пайдейя, государство, человек: антропология в Платоновской традиции». Санкт-Петербург, 28 июня 2019 г. — СПб.: МОО «Платоновское философское общество», 2019. — 265 с. С.5-15.
 Forke A. Yang Chu. The Epicurean in his relation to Lieh-tse the panteist // Journal of the Peking Oriental Society.1893. Vol.II.
 Forke A. Young Chu’s Garden of Pleasure (tr. of ch.7). London, 1912.
 Emerson, John, «Yang Chu’s Discovery of the Body»// Philosophy East and West, Volume 46-4, October 1996, pp. 533—566.
 Alan Fox. Guarding What Is Essential: Critiques of Material Culture in Thoreau and Yang Zhu // Philosophy East and West — Volume 58, Number 3, July 2008, pp. 358—371
 Andreini, Attilio. «Evoluzione delle teorie individualiste nella Cina classica: L’eredità di Yang Zhu nei testi Huang-Lao e nel Lüshi chunqiu.» Conoscenza e interpretazioni della civiltà cinese. Ed. Piero Corradini. Venice, 1997. 49-83.
 Andreini, Attilio. Il pensiero di Yang Zhu (IV secolo a.C.) attraverso un esame delle fonti cinesi classiche. Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2000.
 Jinglin Li Mencius’ refutation of Yang Zhu and Mozi and the theoretical implication of Confucian benevolence and love // FRONTIERS OF PHILOSOPHY IN CHINA. Volume 5, Number 2 / June 2010, 155—178.

Персоналии по алфавиту
Философы по алфавиту
Философы эпохи Чжоу
Философы IV века до н. э.
Персоналии:Даосизм
Материалисты